El LXXXVII Campeonato de España de Ciclismo en Ruta se disputó en Puenteareas (Pontevedra) el 26 de junio de 1988 sobre 248 kilómetros de recorrido. Pese a que había 143 pre-inscritos, solamente participaron 114 corredores de los que 63 terminaron el recorrido.

Tras más de seis horas de carrera Juan Fernández se impuso al ganar el sprint final frente a Manuel Jorge Domínguez, plata, y a Jokin Mujika, bronce.

Clasificación

Véase también 
 Campeonato de España de Ciclismo en Ruta

Enlaces externos 
 

Campeonato de España de Ciclismo en Ruta
Ciclismo en España en 1988
Deporte en la provincia de Pontevedra